Серена Вилијамс је други пут освојила турнир. У финалу је победила Винус Вилијамс резултатом 4:6, 6:4, 6:2.

Носиоци 

  Серена Вилијамс (победница)</li>
  Ким Клајстерс (полуфинале)</li>
  Жистин Енен Арден (полуфинале)</li>
  Винус Вилијамс (финале)</li>
  Линдси Давенпорт (четвртфинале)</li>
 n/a </li>
  Чанда Рубин (треће коло)</li>
  Џенифер Капријати (четвртфинале)</li>
  Данијела Хантухова (друго коло)</li>
  Анастасија Мискина (четврто коло)</li>
  Јелена Докић (треће коло)</li>
  Магдалена Малејева (друго коло)</li>
  Ај Сугијама (четврто коло)</li>
  Елени Данилиду (друго коло)</li>
  Јелена Дементјева (четврто коло)</li>
  Вера Звонарјова (четврто коло)</li>
  Аманда Куцер (друго коло)</li>

<ol start="18">
  Кончита Мартинез (треће коло)
  Меган Шонеси (прво коло)
  Пати Шнидер (прво коло)
  Јелена Бовина (друго коло)
  Натали Деши (треће коло)
  Лиса Рејмонд (треће коло)
  Магви Серна (друго коло)
  Ана Пистолези (прво коло)
  Александра Стивенсон (прво коло)
  Силвија Фарина Елија (четвртфинале)
  Лора Гранвил (треће коло)
  Нађа Петрова (треће коло)
  Дениса Хладкова (друго коло)
  Јелена Лиховцева (друго коло)
  Тамарин Танасугарн (прво коло)
  Светлана Кузњецова (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Вимблдон 2003.
Вимблдон — жене појединачно